Суперкубок Европы ФИБА (женщины) 2010 — 2-й матч за Суперкубок Европы, прошёл 18 октября 2010 года в «Maroussi Arena» (Афины). В финале встретились победитель Евролиги 2009—2010 «Спарта энд К» и обладатель Кубка Европы 2009—2010 «Сони Афинаикос».

Матч

Детали матча 

Главный тренер —  Яннис Ктистакис

Главный тренер —  Поки Чатман

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Ссылки 
 Суперкубок Европы среди женщин
 Баскетбол Суперкубок женщины
 Гостеприимство по-гречески

Суперкубок Европы ФИБА женщины
2010 год в баскетболе